Il singolare del Città di Caltanissetta 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Andreas Haider-Maurer era il detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Tommy Robredo ha battuto in finale Gastão Elias 6–3, 6–2.

Teste di serie

 Alejandro Falla (primo turno)
 Paolo Lorenzi (primo turno)
 Frederico Gil (secondo turno)
 Roberto Bautista-Agut (secondo turno)

  Antonio Veić (secondo turno)
  Rogério Dutra da Silva (secondo turno)
  Daniel Gimeno Traver (primo turno)
  Grega Žemlja (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Città di Caltanissetta 2012